Nicolas Mahut era il detentore del titolo, ma è stato sconfitto ai quarti di finale da Samuel Groth.

Lleyton Hewitt ha sconfitto in finale Ivo Karlović 6–3, 64–7, 7–63.

Teste di serie 

  John Isner (quarti di finale)
  Ivo Karlović (finale) 
  Lleyton Hewitt (campione)
  Nicolas Mahut (quarti di finale)

  Donald Young (primo turno)
  Steve Johnson (quarti di finale)
  Jack Sock (semifinale) 
  Adrian Mannarino (secondo turno)

Wildcard 

  Mitchell Krueger (primo turno)
  Clay Thompson (primo turno)

  Robby Ginepri (primo turno)

Qualificati 

  Ante Pavić (secondo turno)
  Luke Saville (secondo turno)

  Austin Krajicek (secondo turno)
  Wayne Odesnik (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Hall of Fame Tennis Championships 2014
ATP World Tour 2014